bł. Rekared Centelles Abad (1904–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Rekared de los Ríos Fabregat (1913–1936) – hiszpański salezjanin, męczennik